Блайнай-Гуэнт (, ) — унитарная административная единица Уэльса со статусом города-графства ().

Район Блайнай-Гуэнт был создан в 1974 году в качестве административной единицы второго уровня в составе графства Гуэнт путём объединения районов Абертиллери, Эббу-Вейл, Нантигло и Тредигар  традиционного графства Монмутшир, а также районов Бринмаур и Лланелли  традиционного графства Брекнокшир. После вступления в силу Акта о местном управлении 1994 года район стал городом-графством (кроме прихода Лланелли, перешедшего в состав унитарной области Монмутшир).

Область расположена в южном Уэльсе и граничит с областями Поуис на севере, Монмутшир и Торвайн на востоке, Кайрфилли на западе.

Основными городами области являются Абертиллери, Бринмаур, Эббу-Вейл и Тредигар.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Совета города-графства Блайнай-Гуэнт  
  
 Сайт «Blaenau Gwent Venues» — культурные мероприятия в Блайнай-Гуэнт 
 Новости Блайнай-Гуэнт на сайте Wales Online.co.uk.